akrobata – osoba wykonująca akrobacje, ekwilibrysta
 akrobata (kuglarz) – Terathopius ecaudatus, gatunek ptaka z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae)

Zobacz też